Wielka Brytania:
 St Michael – civil parish

Zobacz też:
 St. Michael